Крупа — многозначный термин.
 Крупа (еда) — пищевой продукт, состоящий из цельных или дроблённых зёрен различных культур
 Крупа (осадки) — атмосферные осадки в виде непрозрачных крупинок белого цвета диаметром от 2 до 5 мм
 «Крупа» — боснийский футбольный клуб из селения Крупа-на-Врбасу
 Монастырь Крупа — монастырь в Хорватии
 Монастырь Крупа-на-Врбасе — монастырь в Боснии и Герцеговине

Фамилия 
 Крупа, Альфред Фредди (род. 1971) — хорватский художник и фотограф.
 Крупа, Виктор (1936—2021) — словацкий востоковед.
 Крупа, Джоанна (род. 1979) — американская фотомодель, актриса.
 Крупа, Джин (1909—1973) — американский барабанщик-виртуоз.
 Крупа, Лев Николаевич (род. 1944) — украинский политик, депутат Верховный Рады Украины 1-го созыва.
 Крупа, Олек (род. 1955) — польский и американский актёр.
 Крупа, Пётр (род. 1936) — католический епископ, вспомогательный епископ епархии Кошалина-Колбжега.

Топоним

Белоруссия 
 Крупа — деревня в Березинском районе Минской области

Украина 
 Крупа — село в Луцком районе Волынской области

Другое 
 Крупа (приток Долгой) — река в России
 Крупа (приток Моравы) — река на северо-востоке Чехии
 Крупа-на-Врбасу — населённый пункт в Боснии и Герцеговине, в составе общины Град Баня-Лука
 Крупа-на-Уни — населённый пункт в Боснии и Герцеговине
 Крупа (Хорватия) — река в Хорватии
 Крупа (Словакия) — река в Словакии

См. также 
 Круп
 Крупань
 Круппа